Pieds-Noirs peuvent faire référence à :
 Les pieds-noirs, surnom donnés aux « Français d'Algérie » (ou plus largement aux « Européens d'Algérie ») rapatriés en France métropolitaine à partir de 1962, après l'indépendance de l'Algérie.
 Le peuple des Pieds-Noirs, un peuple amérindien des États-Unis et du Canada, également appelé Blackfoot, qui comprend trois Premières nations.
 La nation des Siksikas dont le nom endémique signifie Pieds-Noirs et qui est également appelée ainsi ; son nom est à l'origine du précédent.
 La nation des Sihasapas, distincte de la précédente et dont le nom signifie également Pieds-Noirs, ne fait pas partie du peuple des Pieds-Noirs mais de celui des Lakotas.
 La langue pied-noir, une langue algonquienne parlée par les nations pieds-noirs.

Voir aussi 
 
 
 pied noir, maladie cryptogamique provoquant une nécrose du collet chez les plantules de diverses plantes.
 Chat à pattes noires
 Patte Noire est un test psychologique
 Pata negra : jambon ibérique
 Pata Negra  : groupe de flamenco blues